Краљевина Италија се може односити на:
 Краљевина Италија (Свето римско царство) (800—1806)
 Наполеонова Италија (1805—1814)
 Краљевина Италија (1861—1946)